Чиж — многозначное понятие:

 Чиж — вид певчих птиц семейства вьюрковых. Название птицы использовалось как прозвище, фамилия и название. Уменьшительно-ласкательное название - чижик.

Известные носители фамилии 
 
 
 Чиж, Геннадий Иванович (1929—2019) — советский и российский хирург-онколог, доктор наук, профессор.
 
 Чиж, Максим Викторович (род. 1993) — белорусский футболист.
 Чиж, Мирослав (1954—2022) — словацкий политический деятель, депутат Национального совета Словакии (2002—2019) и Европарламента (с 2019).
 Чиж, Михаил Антонович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8927; 1 февраля 1852.
 Чиж, Станислав Александрович (1935—2008) — советский и украинский скульптор.
 Чиж, Степан Фелицианович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 9394; 26 ноября 1854.
 Чиж, Юрий Александрович (род. 1963) — белорусский предприниматель и спортивный функционер.
 Чиж, Ярослав Семёнович (1923—1994) — свинарь, Герой Социалистического Труда.

Музыка 
 Чиж — прозвище музыканта Сергея Чигракова, под которым он наиболее известен.
 «Чиж & Co» — российская рок-группа, созданная Сергеем Чиграковым.
 «Чиж» — студийный альбом Сергея Чигракова, 1993 год.

Разное 
 Чиж — прозвище истребителя И-15.
 «Чиж» — детский журнал, издававшийся в Ленинграде в 1930—1941 гг.
 Чиж — детская дворовая игра.
 Чиж-река — река в России, протекает в Республике Карелия, Архангельской области.

См. также